Барановское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область 
 Барановское сельское поселение — в составе Николаевского района

Вологодская область 
 Барановское сельское поселение — в составе Кадуйского района

Костромская область 
 Барановское сельское поселение — в составе Буйского района

Саратовская область 
 Барановское сельское поселение — в составе Аткарского района
 Барановское сельское поселение — в составе Вольского района

Смоленская область 
 Барановское сельское поселение — в составе Сафоновского района

Тверская область 
 Барановское сельское поселение — в составе Лихославльского района

Ульяновская область 
 Барановское сельское поселение — в составе Николаевского района